Paliseul (Waals: Palijhoû) is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Luxemburg. De gemeente telt ruim 5.000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

Verder liggen in de gemeente nog de dorpen Almache, Beth, Bour. Frêne, Launoy, Merny, Our, Plainevaux en Saint-Eloi.

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december
1900: Afsplitsing van Carlsbourg

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Partnersteden
 : Sauvian

Externe links
 Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)